Михаи́л Во́ронов:
 Воронов, Михаил Александрович (?—?) — советский военачальник, комбат,  троекратный кавалер ордена Красного Знамени до 1930 года.
 Воронов, Михаил Алексеевич (1840—1873) — русский писатель, прозаик и публицист.
 Воронов, Михаил Валерьевич (род. 1976) — советский и российский футболист.
 Воронов, Михаил Михайлович (1873—?) — русский генерал, георгиевский кавалер.
 Воронов, Михаил Романович (1918—2022) — советский военный деятель, полковник, делегат XXII съезда КПСС.